Mesir török édesség
 Mesir fesztivál török népünnepély Az emberiség kulturális örökségének része

Egyértelműsítő lapok